Spriggan, es un vocablo que puede designar:
 Spriggan, criatura del folclore córnico.
  Spriggan, manga escrito por Hitoshi Takashige y dibujado por Ryōji Minagawa.
  Spriggan, película animada de 1999 dirigida por Akihiko Shiota.
  Spriggan, anime de 2022 que adapta el manga.
  Spriggan, videojuego del 1999 inspirado en el manga.